Richtenberg ist ein Ortsname:
 Richtenberg, Stadt im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Richtenberg (Burg-Reuland), Ortsteil der Gemeinde Burg-Reuland, Bezirk Verviers, Provinz Lüttich, Wallonen, Belgien
 Richtenberg, bis 1938 Skarzinnen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945 Skarżyn (Biała Piska) (bis 2005: Skarzyn), Powiat Piska, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Richtenberg, bis 1938 Sobollen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945 Sobole (Wieliczki), Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Weiteres:
 Burg Richtenberg, Baden-Württemberg
 Heinrich Reffle von Richtenberg (1415–1477), Hochmeister des Deutschen Ordens
Siehe auch:
 Richterberg
 Richtsberg